Röstel oder Roestel ist der Familienname folgender Personen:

 Günther Roestel (1908–1986), deutscher Jurist.
 Gunda Röstel (* 1962), deutsche Politikerin und Managerin
 Richard Röstel (* 1872), deutscher Turner